Aman je lahko:
 Aman (priimek)
 Aman, glavno mesto Jordanije
 guvernat Aman, guvernat v Jordaniji
 Aman, kraljestvo v Tolkienovi mitologiji
 Aman, kratica za Izraelske obrambne enote